MIBA oder Miba bezeichnet:
 MIBA Genossenschaft, Schweizer Milchwirtschaftsunternehmen
 MIBA (Zeitschrift), Zeitschrift über Modelleisenbahnen
 Miba AG, ein Hersteller von Sinterformteilen, Gleitlagern und Reibbelägen
 Miba (Messe), Messe in Ingolstadt
 Miba (Kang), Gemeinde in der chinesischen Provinz Gansu
 MIBA – Master of International Business Administration, ein akademischer Grad vergeben von der Universität Hamburg

MIBA